

Astronomia
 18024 Dobson – asteroide
 Dobson – tipo di costruzione meccanica per telescopio

Geografia
 Dobson – città della Carolina del Nord

Persone
 Aaron Dobson (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Anita Dobson (1949) – attrice inglese
 Christopher Dobson (1949-2019) – chimico inglese
 Fefe Dobson (1985) – cantautrice canadese
 George Edward Dobson (1848-1895) – zoologo irlandese
 Gordon Dobson (1889-1976) – fisico britannico
 Henry Austin Dobson, spesso indicato semplicemente come Austin Dobson (1840-1921) – poeta britannico
 Joe Dobson (1917-1994) – giocatore di baseball statunitense
 John Dobson (1915-2014) – astrofilo statunitense
 Peter Dobson (1964) – attore statunitense
 Rosemary Dobson (1920-2012) – scrittrice australiana
 Tamara Dobson (1947-2006) – attrice cinematografica e modella statunitense
 William Dobson (1610-1646) – pittore inglese

Pagine correlate 
Frank Dobson